Гологорка () — речка, протекающая по территории Золочевского района Львовской области Украины.

Гологорка берёт начало у села Гологорки на уступе Гологоры Подольской возвышенности Главного европейского водораздела, принадлежит бассейну Балтийского моря. Питание снего-дождевое и подземное. Имеет 23 притока. Уровень воды меняется по сезонам года.

Гологорка является правым притоком реки Полтвы. Впадает в Полтву между пгт Красное и г. Буск. Длина речки — 26 км. Площадь бассейна — 150 км².

Ссылки 
 
 «Львівська область. Історико-природничі нариси з краєзнавства», ст. 38; (Львів, 1994)
 Велика Вільшаниця 

Притоки Полтвы
Реки Золочевского района